Символ (знак) фунта, лиры, ливра, либры и других денежных единиц и единиц измерения массы, чьё название происходит от латинского термина «либральный вес» ():

 Символ либры — символ «℔» (U+2114), «» и другие варианты сокращения слова libra, использовавшиеся для краткого представления многих денежных единиц и единиц измерения массы, чье название происходит от латинского термина «либральный вес» (), в настоящее время — символ аптекарского фунта (либры).
 Символ фунта — символ «£» (U+00A3), используемый для краткого представления фунта стерлингов, других денежных единиц с названиями «фунт», «лира» и «ливр».  
 Символ лиры — редко встречающийся символ «₤» (U+20A4), используемый для представления денежных единиц с названием «лира», в том числе и турецкой.
 Символ турецкой лиры — официально утвержденный символ «₺» (U+20BA) и другие варианты краткого представления турецкой лиры ().
 Символ турского ливра — символ ₶ (U+20B6), использовавшийся для краткого представления исторической денежной единицы Франции турского ливра.
 Знак решётки (октоторп) — символ «#» (U+0023), который в англоязычных странах иногда заменяет символ либры (знак «℔» или сокращение «»).

См. также 
 
 Фунт (денежная единица)
 Фунт (единица измерения)
 Лира (денежная единица)
 
 Ливр
 Символы древнеримских денежных и весовых единиц